Emilio Azcárraga Vidaurreta, Mexicaans ondernemer
 Emilio Azcárraga Milmo, Mexicaans ondernemer, zoon van bovenstaande
 Emilio Azcárraga Jean, Mexicaans ondernemer, zoon van bovenstaande, kleinzoon van eerstgenoemde